Lokalismus steht für
 eine Phase mit örtlichen gewerkschaftlichen Fachvereinen bei handwerklichen Berufen um 1900, siehe Lokalisten (gewerkschaftliche Fachvereine)
 Lokalismus (Medizingeschichte), im 19. Jahrhundert eine Phase der Medizingeschichte der Konzentration auf lokale Veränderungen in bestimmten Organen als Krankheitsursache